Patrick Meyer peut désigner :
 Patrick Meyer, un homme de radio français ;
 Patrick Meyer (1969-), un homme politique belge germanophone, membre du Christlich Soziale Partei.